Куцевол Анатолій Віталійович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Куцевол Василь Степанович (1920—2001) — український радянський комуністичний діяч, голова Комітету народного контролю УРСР. Член ЦК КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го і 10—11-го скликань. Член ЦК КПРС у 1971—1976 р. Депутат Верховної Ради СРСР 7—9-го скликань.
 Куцевол Наталія Володимирівна (* 1961) — радянська та українська вчена-хімік, доктор хімічних наук, професор.
 Куцевол Олексій Амвросійович (1904—1978) — 1-й секретар Сталінського (Жовтневого) районного комітету КПУ міста Запоріжжя, голова Осипенківського (Бердянського) міськвиконкому Запорізької області.
 Куцевол Ольга Миколаївна (* 1960) — доктор педагогічних наук, відмінник освіти України, професор.

Примітки 

Українські прізвища